Ciardi ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetta Ciardi (* 1971), Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Astrophysik
 Cesare Ciardi (1818–1877), italienischer Flötist und Komponist
 Guglielmo Ciardi (1842–1917), italienischer Maler
 John Ciardi (1916–1986), US-amerikanischer Schriftsteller, Übersetzer und Etymologe

Siehe auch:
 Chardy